Aimé Ronconi (1226-1292), moine franciscain italien, saint de l'Église catholique ;
 Aldo Ronconi (1918-2012), coureur cycliste italien ;
 Giorgio Ronconi (1810-1890), baryton italien ;
 Luca Ronconi (1933-2015), acteur et directeur de théâtre et d'opéra italien.